Il singolare del torneo di tennis Palm Harbor Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Paul McNamee che ha battuto in finale Stan Smith 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Harold Solomon (primo turno)
 Stan Smith (finale)
 Assente
 Bernie Mitton (semifinali)

 Paul McNamee (campione)
 Francisco González (primo turno)
 David Carter (primo turno)
 Nick Saviano (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Palm Harbor Open 1980